Улица Ба́лтасба́зницас () — улица в Северном районе Риги, в историческом районе Вецмилгравис. Начинается от проспекта Вецакю и пролегает в юго-западном и западном направлении до улицы Зивью, почти достигая берега Даугавы.

История 

Впервые упоминается под названием улица Базницас ( — в честь расположенной здесь лютеранской «Белой» церкви) ещё до включения Вецмилгрависа в городскую черту (1922). Поскольку в Риге имелась и другая улица Базницас, в 1930 году получила нынешнее название. С установлением советской власти, в 1940 году была переименована в улицу Лашу ( — дословно «Лососевая»). В годы немецкой оккупации было временно восстановлено наименование по церкви (); с 1944 вновь улица Лашу. Современное название вернулось в 1996 году.

В 1930-е годы на улице находилось 3 продовольственных магазина, парикмахерская, несколько ремесленных мастерских. Дальняя часть улицы (после перекрёстка с улицей Домбровска), относившаяся к территории бывшего села Ринужи, вошла в городскую черту только в 1946 году.

Транспорт 
Общая длина улицы Балтасбазницас составляет . Улица на всём протяжении асфальтирована. На участке от улицы Аугуста Домбровска до улицы Атлантияс движение одностороннее (в сторону улицы Атлантияс), на остальной части улицы — двустороннее. По участку с односторонним движением проходит несколько маршрутов автобуса, имеется одноимённая остановка.

Примечательные объекты 
 В начале улицы вдоль нечётной стороны расположен парк Зиемельблазма с одноимённым дворцом культуры (и парк, и здание являются памятниками архитектуры).
 Дом № 14 — деревянное здание бывшей Мюльграбенской прогимназии, построенное в 1908 году на средства Августа Домбровского. В настоящее время в здании располагается отделение детско-юношеского центра «Laimīte».
 Дом № 42 — торговый центр, построен в 1977 году как универмаг на средства Мангальского судоремонтного завода.
 Дом № 50 — лютеранская  (1786—1788) — единственная церковь в Латвии, выполняющая одновременно функцию маяка (сигнальный огонь расположен в шатре колокольни). Памятник архитектуры местного значения.

Прилегающие улицы 
Улица Балтасбазницас пересекается со следующими улицами:

Примечания 

Улицы Риги по алфавиту
Улицы Вецмилгрависа